—  японский астроном, первооткрыватель астероидов и комет, который работает в основанной им частной обсерватории Оидзуми. Такао Кобаяси входит в тройку самых успешных первооткрывателей астероидов: в период с 1991 по 2002 годы с помощью ПЗС-камеры и 254-мм телескопа своей обсерватории ему удалось обнаружить 2471 нумерованный астероид. В их числе было 3 астероида группы Амура ((7358) Одзэ, , ), а также 9 «троянцев».

Интересно, что два астероида  и  получили имена, связанные с полнометражным аниме-фильмом «Мой сосед Тоторо»: первый был назван в честь режиссёра Хаяо Миядзаки, а второй непосредственно в честь главного его творения, хранителя леса, большого лохматого существа, Тоторо. Эти имена были одобрены Международным Астрономически Союзом.

Помимо этого им была обнаружена короткопериодическая комета , обращающаяся вокруг Солнца с периодом в 25 лет и P/1997 B1 (Кобаяси) стала первой кометой, обнаруженной с использованием ПЗС-матрицы. При этом первоначально данный объект был принят за обычный астероид и лишь после нескольких дней наблюдений было выявлено, что объект проявляет признаки кометной активности и, следовательно, на самом деле он является кометой.

Такао Кобаяси является профессором «Междисциплинарной Высшей школы науки и техники» Токийского технологического института. Кроме того в честь Такао Кобаяси назван действующий компьютер, рассчитывающий орбиты комет и идентифицирующий малые планеты. Также учёный является вице-директором вычислительного отдела Восточной астрономической ассоциации и в настоящее время занимается сбором и проверкой почти всех наблюдений за малыми планетами, совершаемых японскими астрономами-любителями.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя . Название было предложено астрономом Сюити Накано, который принял участие в идентификации этой малой планеты.

См. также 
 Тэцуя Фудзии
 Сигэру Инода
 Кадзуо Кубокава

Примечания

Ссылки 
 From Storming Media
 Researchers
 A list of comets 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет